Тырносливка () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Ардино. Население составляет 132 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Ахрянско, в состав которого входит Тырносливка, должность кмета (старосты) исполняет Джемал Реджеб Сали (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Ардино — Ресми Мехмед Мурад (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области